Диван — слово персидского происхождения (: архив, дом с рукописями)

Мебель
 Диван — комфортабельное мебельное изделие для сидения нескольких человек
 Диван-кровать — мебельное изделие для сидения, трансформируемое в кровать.
 Диван-тахта — мебельное изделие для сидения, трансформируемое в тахту.
 Диван Пушкина — подлинный кабинетный диван А. С. Пушкина в Мемориальном музее-квартире в Санкт-Петербурге.

Литература и периодические издания
 Диван (литература) — собрание лирических стихотворений в ближневосточной литературе.
 Диван-транслятор — фантастическая юмористическая повесть братьев Стругацких.
 Синий диван — журнал.

Государственные органы
 Диван (ведомство) — высший орган власти в ряде исламских государств; также титул главы этого органа.

См. также 
 Дивания — город в Ираке на реке Хилла; административный центр ливы Дивания.

Литература